Юсдаль:

 Юсдаль — город в Швеции, лен Евлеборг.
 «Юсдаль» — клуб по хоккею с мячом из Юсдаля, Швеция.
 «Юсдаль» — спортивное сооружение в Юсдале, Швеция.